YDX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Doc Creek (Canada)